Quinze ans après est la suite de Fanfan, quinze ans après. Ce roman est aussi appelé Fanfan acte II. Alexandre Jardin démontre un style d'écriture beaucoup plus mûr qu'à l'époque de ses premiers romans, dont Fanfan ou encore Le Zèbre.

Roman d'Alexandre Jardin
Roman français paru en 2009